„Return of the Vampire“ е компилационен албум на хевиметъл групата Mercyful Fate. Съдържа ранни демо песни.

Състав 
 Кинг Дайъмънд – вокали
 Ханк Шърман – китара, бас (песен 9)
 Бени Петерсен – китара (песни 1–6)
 Майкъл Денър – китара (песни 7, 8)
 Карстен Волсинг – китара (песен 9)
 Тими Хансен – бас
 Ким Ръз – барабани (песни 1–6)
 Олд Ник Смит – барабани (песни 7, 8)
 Ян Мусен – барабани (песен 9)
 Сноуи Шоу – барабани (песен 16)

Песни

Бележки 

Албуми на Мърсифул Фейт
Музикални албуми от 1992 година
Компилации